Landberatung steht für landwirtschaftliche Beratungsorganisationen
 Arbeitsgemeinschaft für Landberatung, Niedersachsen 
 Deutsche Landberatung 
 Landberatung Pommern 
 Oberschlesische Landberatung